

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych 
 Abington – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Abington (ang. Abington Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mercer
 Abington (ang. Abington Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Abington (ang. Abington Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Abington (ang. Abington Township) – miasteczko w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
 Abington (ang. Abington Township) – miasteczko w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery

Lokalizacje w Wielkiej Brytanii 
 Abington – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Abington – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Abington– miejscowość w hrabstwie South Lanarkshire (Szkocja)